Farr steht für:

 Farr (Schottland), Ort in Schottland
 Farr, Begriff für gottgegebene Macht, siehe Iranische Mythologie #Gestalten und Begriffe der iranischen Mythologie
 Farr Bay, Bucht im Königin-Marie-Land, Antarktika
 Farr Yacht Design, US-amerikanisches Segelyacht-Unternehmen, siehe Bruce Farr

Farr ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Farr (1911–1983), schottischer Fußballspieler
 Arnold L. Farr (* 1965), US-amerikanischer Philosoph
 Brian Farr (1930–2019), englischer Fußballspieler
 Bruce Farr (* 1949), neuseeländischer Yachtkonstrukteur
 Chick Farr (1914–1980), schottischer Fußballspieler
 Coleridge Farr (Clinton Coleridge Farr; 1866–1943), neuseeländischer Physiker
 Craig Farr (* 1984), englischer Fußballspieler
 Derek Farr (1912–1986), britischer Schauspieler
 Diane Farr (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Edith May Farr (1864–1956), US-amerikanische Botanikerin 
 Evarts Worcester Farr (1840–1880), US-amerikanischer Politiker
 Felicia Farr (* 1932), US-amerikanische Schauspielerin
 Florence Farr (1860–1917), US-amerikanische Spielerin
 Frank Farr (1913–1981), englischer Fußballspieler
 Gareth Farr (* 1968), neuseeländischer Komponist und Perkussionist
 Glenn Farr, US-amerikanischer Filmeditor
 Ian Farr (* 1958), englischer Fußballspieler
 Jamie Farr (* 1934), US-amerikanischer Schauspieler
 Jim Farr (* 1956), US-amerikanischer Baseballspieler

 Judi Farr, australische Schauspielerin
 Judy Farr, britische Szenenbildnerin
 Lee Farr (1927–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Marie L. Farr (Marie Leonore Farr; 1927–2014), österreichische Pilzkundlerin 
 Mel Farr (* 1944), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Michael Farr (* 1953), britischer Reporter, Autor und Übersetzer
 Miller Farr (* 1943), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nick Farr-Jones (* 1962), australischer Rugby-Union-Spieler
 Sam Farr (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Steve Farr (* 1956), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tommy Farr (1913–1986), walisischer Boxer
 Tyler Farr (* 1984), US-amerikanischer Countrysänger
 William Farr (1807–1883), britischer Epidemiologe
 William C. Farr (1841–1921), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Far
 Pfarr